

Integralne części wsi w Polsce 
 Wg TERYT jest ich 4
 Rozdole – część wsi Niedźwiada w woj. podkarpackim, w pow. ropczycko-sędziszowskim, w gminie Ropczyce
 Rozdole – przysiółek wsi Obice w woj. świętokrzyskim, w pow. kieleckim, w gminie Morawica
 Rozdole – część wsi Niegosławice w woj. świętokrzyskim, w pow. pińczowskim, w gminie Złota
 Rozdole – część wsi Skrzypaczowice w woj. świętokrzyskim, w pow. sandomierski, w gminie Łoniów

Miejscowości na Białorusi 

 Rozdole – dawna kolonia. Tereny, na których leżała, znajdują się obecnie na Białorusi, w obwodzie witebskim, w rejonie głębockim, w sielsowiecie Zalesie.